Критически анализ може да се отнася за:

 Критично мислене, подход в мисленето;
 Критически дискурсивен анализ, вид дискурсивен анализ.

Критическа теория